Озёрная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего Союза ССР:

Россия 
 Озёрная улица — улица в Абакане.
 Озёрная улица — улица в Гатчине.
 Озёрная улица — улица в Иванове.
В Казани:
Озёрная улица — ныне не существующая улица в историческом районе Адмиралтейская слобода (Кировский район).
Озёрная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
Озёрная улица — улица в посёлке Малые Клыки Советского района.
Озёрная улица — улица в посёлке Татваленка Приволжского района.
 Озёрная улица — улица в Липецке.
 Озёрная улица — улица в городе Луге.
 Озёрная улица — улица в Москве.
 Озёрная улица — прежнее (до 1925) название улицы Карла Либкнехта в Мурманске.
 Озёрная улица — бывшая улица в посёлке городского типа Новоподрезково, Подмосковье.
 В Новосибирске:
 Озёрная улица;
 2-я Озёрная улица.
 В Санкт-Петербурге:
 Большая Озёрная улица;
 Малая Озёрная улица;
 Озёрная улица — улица в Парголово
 В Томске:
 Озёрная улица;
 Озёрная улица — прежнее (до 1867 года) название Набережной озера, с 1867 до 1878 года имела название Надозёрная улица.
 Озёрная улица — улица в Туапсе.
 Озёрная улица — улица в Тюмени.
 Озёрная улица — улица в Уфе.

Украина 
 Озёрная улица — улица в Донецке.
 В Киеве:
 Озёрная улица — улица в Дарницком районе.
 Озёрная улица — улица в Оболонском районе.
 Озёрная улица — улица в Соломенском районе.
 Озёрная улица — улица во Львове.
 Озёрная улица — улица в Одессе.
 Озёрная улица — улица в Полтаве.
 Озёрная улица — улица в Харькове.
 Озёрная улица — улица в Херсоне.

См. также 
 
 
 
 Озерковая улица (Петергоф)
 Озёрная площадь